David Pingree (1933-2005), storico statunitense del mondo antico
David Pingree (1975), pilota motociclistico statunitense